Crime Transeunte ou Delito Transeunte é aquela modalidade de crime que não deixa vestígios.

A contrario sensu, o não transeunte é o inverso (o que deixa vestígios).

Bibliografia 
JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. 1o volume. Parte Geral. 34a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 260.

Crimes